Бюст може да се отнася за:

 Бюст – синоним на гърди
 Бюст – вид скулптура